Amerikai Egyesült Államok
Dougherty (Georgia)
Dougherty (Iowa)
Dougherty (Kalifornia)
Dougherty (Oklahoma)
Dougherty megye (Georgia)